Tropische storm Lee, een van de tropische cyclonen (Tropische storm/orkaan/cycloon) met de naam Lee.
Lee (Buckinghamshire), een plaats in Buckinghamshire, Engeland
Lee (Londen), een wijk in Londen, Engeland
Lee (parochie), een parochie in de Deense gemeente Viborg
Lée, een gemeente in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques
Lee (Tenacious D), een nummer van Tenacious D
Lee (jeans), een merk van jeans
Lee (voornaam), een jongensnaam

Plaatsen in de Verenigde Staten
Lee (Florida)
Lee (Illinois) 
Lee (Massachusetts)
Lee (New Hampshire)
Lee (New York)

Rivieren
Lee (rivier in Engeland)
Lee (rivier in Ierland)
Lee (Kagerplassen), stroomt van de Kagerplassen naar Leiden
Lee (De Lier)

Personen met de achternaam Lee 
Alan Lee (1947), een Britse illustrator
Alvin Lee (1944-2013), een Britse rock-gitarist en -zanger
Amy Lee (1981), een Amerikaanse zangeres
Anna Lee (1913-2004), een Engelse actrice
Arthur Lee (1945-2006), Amerikaans zanger
Bernard Lee (1908-1981), een Engels acteur
Brandon Lee, een Amerikaans acteur
Brenda Lee, een Amerikaans zangeres
Bruce Lee, een Chinees acteur
Christopher Lee, een Brits acteur
Cooper Lee, een personage televisieserie
David Morris Lee (1931), een Amerikaans natuurkundige
Deborah Lee, een personage televisieserie 
Dickey Lee (1936), een Amerikaans zanger en songwriter
Fitzhugh Lee (1835-1905), een Amerikaans generaal
Geddy Lee (1953), een Canadees zanger
Gwen Lee (1904-1961), een Amerikaans actrice
Harper Lee (1926-2016), een Amerikaans schrijfster
Jacknife Lee, een Ierse muziekproducent en mixer
Jason Lee (1970), een Amerikaans film- en televisieacteur
Jason Scott Lee (1966), een Amerikaans filmacteur en vechtsporter
Jim Lee (1964), een Zuid-Koreaans-Amerikaans comictekenaar en uitgever
Kareena Lee (1993), een Australisch zwemster
Lila Lee (1901-1973), een Amerikaans actrice
Muna Lee (1981), een Amerikaanse sprintster
Peggy Lee, een Amerikaans zangeres
Rob Lee, een Engels voetballer 
Robert E. Lee, een Amerikaans generaal
Sammy Lee, een Engels voetballer en voetbalcoach
Sheryl Lee (1967), een Amerikaans actrice
Spike Lee (1957), een Amerikaans filmmaker en -regisseur
Stan Lee, een Amerikaans schrijver en stripauteur
Stephen Lee, een Engels snookerspeler
Tadanari Lee (1985), een Japans voetballer
Tanith Lee (1947-2015), een Brits schrijfster
Tommy Lee (1962), de drummer van Mötley Crüe
Will Yun Lee (1971), een Amerikaans acteur
Yuan Tseh Lee, Taiwanese chemicus and Nobelprijswinnaar chemie 1986
Young-pyo Lee, een Zuid-Koreaans voetballer van onder meer PSV en Tottenham Hotspurs
Lee Chang-hwan	
Lee Cheol-ha
Lee Chin Kok
Lee Chul-seung
Lee Chun-soo
Lee Eun-kyung
Lee Eun-sil
Lee Hai-chan
Lee Hai-chan
Lee Han-Jea
Lee Ho-suk
Lee Hsien Loong
Lee Heung-Kam
Lee Jong-woo
Lee Ju-youn
Bruce Lee
Lee Jung-woo
Lee Kang-seok
Lee Ki-ho	
Lee Kuan Yew	
Lee Kyou-hyuk
Lee Myung-bak
Lee Nguyen
Lee Sang-ho
Lee Sang-hwa
Lee Shau Kee
Lee Sung-jin
Lee Teng-hui
Lee Young-pyo

Chinese achternamen: Lee/Li
Li (achternaam), de meest voorkomende achternaam ter wereld
Li (理) 
Li (里)
Li (厉) 
Li (利)

Personen met de voornaam Lee 
Lee Ann Womack	
Lee Aronsohn
Lee Barnes
Lee Bergere	
Lee Bradbury	
Lee Calhoun
Lee Camp
Lee Chapman
Lee Child
Lee Cornes
Lee Cronbach
Lee De Forest
Lee Dixon
Lee Dorsey
Lee DuMonde
Lee-Enfield
Lee Evans
Lee Eyerly
Lee Falk
 Lee Grant (1927), Amerikaans actrice
 Lee Grant (1983), Engels voetballer
Lee Harvey Oswald
Lee Hazlewood
Lee James
Lee Krasner
Lee Majors	
Lee Marvin
Lee McConnell
Lee Mead
Lee Morgan
Lee Nelson
Lee Norris
Lee Oskar
Lee Perry	
Lee Philips
Lee Ranaldo
Lee Remick
Lee Ritenour
Rock Lee
Leland Sklar
Lee Smolin
Lee Strasberg	
Lee Tamahori
Lee Towers
Lee Trevino
Lee Troop
Lee Eyerly
Lee Van Cleef
Lee Wallard
Lee Westwood